Die 69. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1965/66 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Zürich.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

1966
Fußballsaison 1965/66